Teribe to:
 Teribe – nazwa rzeki w Panamie
 Teribe (Naso) – Indianie, którzy zamieszkują tereny nad tą rzeką
 teribe – język, którym się posługują